Palmira puede referirse a los siguientes lugares:

 Palmira, localidad de la provincia de Mendoza (Argentina).
 Palmira, ciudad del departamento de Valle del Cauca (Colombia).
 Palmira, corregimiento de la provincia de Chiriquí (Panamá).
 Palmira, corregimiento de la provincia de Colón (Panamá).
 Palmira, corregimiento de la provincia de Los Santos (Panamá).
 Palmira, pueblo del estado Táchira (Venezuela).
 Palmira, ciudad extinta, capital del reino nabateo, en la actual Siria.
 Nueva Palmira, ciudad y puerto del Departamento de Colonia (Uruguay).
 Palmira de Cañas, distrito del cantón de Cañas en la provincia de Guanacaste (Costa Rica).
 Palmira de Carrillo, distrito del cantón de Carrillo en la provincia de Guanacaste (Costa Rica).
 Palmira de Zarcero, distrito del cantón de Zarcero en la provincia de Alajuela (Costa Rica).

Además, puede hacer referencia a:
 Imperio de Palmira durante el 260-273 d. C. en el levante mediterráneo.
 El Club Atlético Palmira, equipo de fútbol de Palmira (Argentina).